Carl Reuterswärd kan avse:

* Carl Reuterswärd (1853–1932), svensk militär
 Carl Reuterswärd (1874–1947), svensk elektroingenjör och företagsledare
 Carl Reuterswärd (1909–1997), svensk militär
 Carl Reuterswärd (1914–1989), svensk fysiker

Se även 
 Carl Axel Reuterswärd (1875–1963), svensk ingenjör och spårvägsdirektör
 Carl Fredrik Reuterswärd (1934–2016), svensk konstnär